Louis van Beethoven ist der Name:
 von Ludwig van Beethoven in seiner Familie

Louis van Beethoven bezeichnet außerdem:
 Louis van Beethoven (Film), einen deutsch-österreichisch-tschechischen Fernsehfilm aus dem Jahr 2020